Decoder (auch Dekoder) bezeichnet
 einen Dekodierer
 Decoder (Film) des deutschen Szenekünstlers Muscha aus dem Jahr 1984
 Decoder Die 7. Dimension, Film aus dem Jahr 2009
 dekoder.org, eine Internetplattform, die russischen Journalismus in deutscher Übersetzung mit wissenschaftlicher Kontextualisierung bietet